Fishman oder Fisman ist der Familienname folgender Personen: 

 Gerald Fishman (* 1943), US-amerikanischer Astronom
 Jack Fishman († 2013), US-amerikanischer Pharmakologe
 Jay Fishman (1952–2016), US-amerikanischer Manager
 Joshua Fishman (1926–2015), US-amerikanischer Psychologe und Linguist
 Michael Fishman (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Nina Fishman (1946–2009), britische Historikerin
 Ray Fisman (* 1971), US-amerikanischer Ökonom und Kolumnist
 William J. Fishman (1921–2014), britischer Historiker und Autor

Siehe auch: 

 Fischman
 Fischmann
 Fiszman